As wywiadu – film fabularny z 1947 roku
 As wywiadu – film fabularny z 2001 roku
 As wywiadu – program w telewizji Sport Klub